Laomédon est un nom dans la sphère culturelle hellénique :

 Dans la mythologie grecque :
Laomédon, roi mythique de Troie, père de Priam, roi de la ville durant la guerre de Troie.
un énigmatique fils d'Héraclès selon Apollodore.

Laomédon de Mytilène, un ami d'enfance et général d'Alexandre le Grand.
(6997) Laomédon est un astéroïde.

Notes